Тирадо () — фамилия испанского происхождения. Известные носители:

 Тирадо, Виктор (род. 1940) — никарагуанский революционер.
 Тирадо, Фернандо (1862—1907) — испанский художник.